

Топоніми 
Півострів Тіта
Повіт Тіта
Тіта (Айті) — місто
Похідні
Мінамі-Тіта